Вестник „Народна младеж“ може да се отнася за:
 Народна младеж (вестник на ОФ) – печатен орган на Отечествения фронт, издаван от 1944 до 1947 г.;
 Народна младеж (вестник на ДКМС) – печатен орган на ЦК на ДКМС, издаван от 1947 до 1990 г.